Clandestino (álbum de Ira!)
Clandestino (álbum de Manu Chao)
Clandestinos: o Sonho Começou — seriado de televisão brasileiro

Desambiguações de televisão
Desambiguações de música